Вада (порок) — негативна риса, особливість, недолік, дефект.
 Вада — фізичний недолік внаслідок захворювання або ушкодження організму, а також природжений.
 Вада серця — стійка патологічна зміна в будові серця і прилеглих судин.
 Вада — пошкодження або неякісність.
 Вада деревини — особливість чи ґандж деревини, що погіршує її властивості і обмежує можливості її використання.
 ВАДА — всесвітнє антидопінгове агентство.

Топонім 

  — хутір в Островецькому районі Гродненської області.

  — район в штаті Махараштра.

 Вада — залізнична станція в місті Акіта.

Прізвище 

Вада (, ) — іспанське та японське прізвище.
 Валентін Вада ( 1996) — аргентинський футболіст.
 Каору Вада ( 1962) — японський композитор.
 Кікуо Вада ( 1951) — японський борець вільного стилю.
 Харукі Вада ( 1938) — японський русист і кореєзнавець.